El arroyo Veco puede referirse a:
 Arroyo Veco (Ajatama), un afluente del río Ajatama o
 Arroyo Veco (Caritaya), un afluente del río Caritaya.